Уильям де Феррерс (; 28 февраля 1333, Ньюболд Верден, Лестершир, Королевство Англия — 8 января 1371, Стеббинг, Эссекс, Королевство Англия) — английский аристократ, 3-й барон Феррерс из Гроуби с 1343 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Уильям де Феррерс принадлежал к знатному английскому роду нормандского происхождения, представители которого носили титул графов Дерби в 1138—1266 годах. Он был старшим сыном Генри де Феррерса, 2-го барона Феррерса из Гроуби, и его жены Изабель де Верден. Уильям родился в 1333 году и уже через 10 лет, после смерти отца, унаследовал баронский титул и обширные семейные владения в ряде графств Англии и Ирландии. На время его несовершеннолетия все эти земли перешли под управление королевы Филиппы и принца Уэльского Эдуарда, а юный барон получал пенсион — 50 фунтов в год (в 1349 году вместо этой ренту ему предоставили три манора из отцовского наследства). В 1351 году Феррерс был посвящён в рыцари, в 1354 году он вступил в свои права и принёс вассальную присягу королю. К тому времени земли Феррерсов, как и вся Англия, были опустошены Чёрной смертью: известно, что, например, в поместье Брадфорд в Шропшире от чумы умерло больше половины жителей, а в одном из поместий в Оксфордшире из 27 жителей умер 21.

В 1360 году сэр Уильям унаследовал владения бабки по отцу, Элизабет де Клер. Ещё до этого, в 1358 году, он обменял свои владения в Шропшире на владения Роджера Мортимера, 2-го графа Марча, в Бакингемшире, а в 1364 году продал все свои земли в Ирландии. В историографии существует предположение, что таким образом Феррерс пытался консолидировать свои владения, чтобы ими легче было управлять в непростое время, наступившее после эпидемии: он избавлялся от отдалённых поместий и приобретал те, которые были ближе к его основным резиденциям. Известно, что ещё в 1360 году король освободил от  податей ирландские владения барона, чтобы компенсировать ему издержки, связанные с военной службой.

Именно крайне нестабильное финансовое положение могло заставить сэра Уильяма постоянно участвовать в военных походах. Англия в то время продолжала боевые действия на континенте, и Феррерс в 1355 году был в составе армии Чёрного принца, прошедшей через весь Лангедок, в 1356 году сражался при Пуатье, в 1359—1360 воевал в Северной Франции под началом Генри Гросмонта, в 1369 году участвовал в набеге на Пикардию с этим же лордом.

Барон умер 8 января 1371 года в своём поместье Стеббинг в Эссексе. Согласно его завещанию, тело похоронили в аббатстве Ульверскрофт.

Семья 
Уильям Феррерс был дважды женат. Первый брак, с Маргарет Уффорд, дочерью Роберта Уффорда, 1-го графа Саффолка, и Маргарет Норвич, принёс ему владения в Саффолке (Восточная Англия). У Маргарет родились трое детей:

 Генри (1356—1388), 4-й барон Феррерс из Гроуби;
 Анна;
 Маргарет (умерла в 1407), жена Томаса Бошана, 12-го графа Уорика.

Баронесса умерла не позже 1368 года. Сэр Уильям женился во второй раз — на Маргарет Перси, дочери Генри Перси, 2-го барона Перси, и Идонеи Клиффорд, вдове сэра Роберта Умфравиля. Этот брак остался бездетным, вторая жена пережила барона на четыре года.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 

Феррерсы
Бароны Феррерс из Гроуби
Бароны Англии XIV века
Участники шевоше Чёрного принца (1355)
Участники битвы при Пуатье (1356)
Английские рыцари